Непоти́зм (от , род. п.  «внук; племянник», также кумовство́ (от кум)) — вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств (например, при найме на работу).

Термин появился в Средние века и первоначально обозначал раздачу римскими папами ради укрепления своей власти доходных должностей, высших церковных званий или земель близким родственникам. Расцвет непотизма пришёлся на XV—XVI века.

История

В католической церкви 
Во времена Средневековья папы римские, заботясь об укреплении своей власти, стали раздавать высшие церковные должности, в первую очередь кардинальские шапки, своим родственникам. Ими были сначала племянники, отсюда и название «непотизм». Позже, особенно в XV—XVI веках, ими были незаконнорождённые дети. Например, Александр VI сделал кардиналом своего сына Чезаре, а папа Павел III — своих внуков. Наивысшего размаха непотизм достиг в эпоху Возрождения, когда папы римские превратились в итальянских князей и стремились приобрести для своего многочисленного потомства княжества и герцогства. Появились целые «папские» династии, такие как семьи Орсини, Конти, делла Ровере, Медичи, Борджиа, Пикколомини, Савелли. Позднее появился термин «чёрная знать»: это потомки непотов, которые стали княжескими или герцогскими фамилиями, такие, как Бонкомпаньи, Боргезе, Барберини, Памфили, Киджи, Одескальки, Людовизи, Альбани, Русполи, Руффо и многие другие.

Непотизм начинает изживать себя к XVIII веку. По распоряжению папы Иннокентия XII, в кардинальской коллегии мог быть только один непот. К XIX веку непотизм в церковной иерархии постепенно сходит на нет.

В современной политике 

В современном мире эксперты также отмечают существование непотизма, в той или иной форме свойственного подавляющему большинству стран. Как правило, высшие чиновники не могут передать свою власть детям напрямую; однако они используют служебные возможности и неформальные личные связи для предоставления своим близким родственникам, например, руководящих должностей в крупных деловых структурах. Вред от непотизма заключается в том, что человек назначается на новую должность, не пройдя профессиональный отбор и часто не являясь хорошим специалистом. В соответствующей конвенции ООН непотизм — разновидность коррупции.

См. также 
 Фаворитизм
 Трайбализм
 Клиентела
 Блат
 Порнократия
 Кумовской капитализм
 Коррупция
 Олигархия
 Меритократия

Примечания

Литература 
 

Кумовство
Католицизм
История папства